Brummel ist der Familienname von:

 Felix Brummel (* 1994), deutscher Ruderer
 Marije Brummel (* 1985), niederländische Fußballspielerin

Brummel bezeichnet:

 Brummel (Schiff, 1962), Ausflugsschiff